Mancini, olasz családnév
 Mancini (1980) Faiolhe Amantino Mancini Alessandro, válogatott brazil labdarúgó
lásd még
Manzini (egyértelműsítő lap)